Aldi Talk ist die Mobilfunk-Marke von:

 Aldi Nord sowie Süd, siehe Aldi Talk (Deutschland)
 Aldi Nord in den Niederlanden, siehe KPN (Unternehmen) von 2009 bis 2022
 Aldi Nord in Belgien, siehe Base Company#Unternehmensdaten und Angebot von 2007 bis 2017 

Siehe auch:
 Aldi Suisse Mobile (Schweiz)
 Hofer KG #HoT Hofer Telekom (Österreich und Slowenien)